

Ліпна — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Ліпна — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства